Ко́лтушское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Всеволожского района Ленинградской области. 

Административный центр — деревня Колтуши.

Географические данные 
 Общая площадь: 265,22 км²
 Расположение: южная часть Всеволожского района
 Граничит:
 на севере — с Всеволожским городским поселением
 на востоке со Щегловским сельским поселением и Морозовским городским поселением.
 на юге с Кировским муниципальным районом и Дубровским городским поселением.
 на западе со Свердловским городским поселением и Заневским городским поселением.

По территории поселения проходят автодороги:
  (часть ) «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск)
  (Новая Пустошь — Невская Дубровка)
  (Мяглово — автодорога «Кола»)
  (Санкт-Петербург — Всеволожск)
  Колтушское шоссе (Санкт-Петербург — Колтуши) 
  (Колтуши — Коркино)
  (подъезд к пос. Воейково)
  (Аро — Вирки)
  (подъезд к дер. Ёксолово)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 10 км.

По территории поселения проходит железная дорога Заневский Пост — Горы.

 Геологические особенности
Поселение расположено на землях геологического памятника природы — «Колтушские высоты», с реликтовыми озёрами, камовыми плато и формами термокарста.

История 
В середине XIX века после введения волостного правления в составе Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии была образована Колтушская волость.

24 февраля 1923 года Шлиссельбургский уезд был упразднён, Колтушская волость была объединена с Ленинской волостью (д. Яблоновка) Петроградского уезда под наименованием Ленинская и центром в селе Колтуши.

6 февраля 1924 года Ленинская и Рябовская волости Петроградского уезда объединены в Ленинскую волость с центром в посёлке Всеволожский.

1 августа 1927 года после ликвидации губерний, уездов и волостей все сельсоветы Ленинской волости вошли в состав вновь образованного Ленинского района Ленинградского округа Ленинградской области.

В ноябре 1928 года Борский и Стародеревенский сельсоветы были объединены в Колтушский сельсовет.

20 августа 1930 года после упразднения Ленинского района Колтушский сельсовет вошёл в состав вновь образованного Ленинградского Пригородного района.

В феврале 1931 года Колтушскому сельсовету придан статус национального финского сельсовета.

17 августа 1931 года к Колтушскому сельсовету присоединен Каннистский сельсовет, а 10 августа 1934 года — Куйворовский.

19 августа 1936 года Ленинградский Пригородный район был ликвидирован, Колтушский сельсовет вошёл в состав вновь образованного Всеволожского района.

19 сентября 1939 года Колтушский национальный сельсовет преобразован в обычный сельсоветы, из его состава выделен новый сельсовет — Красногорский.

16 июня 1954 года Колтушский и Новопустошский сельсоветы объединены в Колтушский.

20 марта 1959 года Красногорский сельсовет был ликвидирован и присоединен к Колтушскому сельсовету.

В ноябре 1966 года был восстановлен Новопустошский сельсовет.

18 января 1994 года постановлениями главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Колтушский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Колтушскую волость.

17 апреля 1996 года после принятия областного закона № 9-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области» Колтушская волость получила статус независимого муниципального образования Ленинградской области.

С 1 января 2006 года в соответствии с областным законом Ленинградской области № 17-оз от 10 марта 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных образований в их составе» было образовано Колтушское сельское поселение в составе Всеволожского муниципального района, включившее в себя территорию бывшей Колтушской волости.

6 июня 2013 года депутаты Законодательного Собрания Ленобласти приняли закон «Об объединении Колтушского сельского поселения и Разметелевского сельского поселения во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области».

Население

Состав сельского поселения

Экономика 
На территории поселения осуществляют свою деятельность:
 База Университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича
 ГГО им. А. И. Воейкова
 Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН 
 ООО «Сытный дворЪ К»
 ООО «Стройпанель»
 ЗАО «Термогласс»
 ООО «Лик-2»
 ЗАО «Колтушская ПМК-6»
 ДУП «Ритуал»
 ООО «ЦОЭК»
 ЗАО «Ленмонтажстрой-Телеком»
 ООО «Колтушский строительный комбинат»
 ЗАО «Институт радарной метеорологии»
 ООО «Универсам „Верхний“»
 ООО «Спутник-3»
 ООО «Курорт»
 ООО «Спутник-2»
 OOO «Универсам „Колтуши“»
 ООО «Компания „Вкусное питание“»
 ООО «Киноцентр»
 ООО «Универсам Школьный»
 ООО «Колтуши Фарм»
 ООО «ХМ Колтуши»
 отделение Института земного магнетизма (ЛО «Измиран») РАН

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МО «Колтушское сельское поселение»

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Всеволожского района